Königstor (Berlijn), de naam van een Berlijnse stadspoort
 Königstor (Aken), de naam van een stadspoort in Aken